Флаг муниципального образования Воро́нежское сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 3 сентября 2012 года решением Совета Воронежского сельского поселения № 3 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7875.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района в малиновом, синем, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В рассечённом пурпурном и лазоревом поле поверх всего — серебряная волнистая оконечность и над ней вверху — серебряный ключевой крест, окружённый разомкнутым золотым венком из колосьев, а внизу — казачьи шашки накрест, в ножнах (рукоятями вверх и лезвиями вниз)».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Станица Воронежская основана в 1804 году переселенцами с Дона у Воронежского редута, сооружённого в конце XVIII века и названного в честь Воронежского мушкетёрского полка.

До объединения Черноморского казачьего войска с Кавказским линейным казачьем войском в единое Кубанское казачье войско земли станицы Воронежской граничили с Черноморией, на что аллегорически указывает деление полотнища на пурпур и лазурь.

Малиновый цвет является определяющим цветом запорожских (черноморских) казаков — ближайших соседей и братьев воронежцев.

Малиновый цвет символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность.

Лазоревый (синий) цвет является определяющим цветом основателей станицы — донцов и кавказских линейных казаков, к которым первоначально принадлежали воронежцы.

Синий цвет символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Белый крест, в геральдике называемый ключевым, внешней формой напоминает нагрудный полковой крест Воронежского 124-го полка, в честь которого получила своё наименование станица.

Серебряный ключевой крест также созвучен и с ключом (источником) Изрядным, располагавшегося вдоль берега реки Кубань на границе между черноморскими и линейными кавказскими казаками.

Волнистая белая полоса аллегорически указывает на реку Кубань, на берегу которой стоял редут Воронежский и вдоль которой в настоящее время расположена станица Воронежская.

Изображение казачьих шашек также аллегорически указывает на два казачьих войска, со временем объединённых в единое Кубанское казачье войско.

Изображение креста расположенного в венке из пшеничных колосьев указывает на то, что воронежцы не только казаки, но и хлебопашцы.

Примечания 

Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением пшеничного колоса